Osoby noszące nazwisko Geller:
 Bruce Geller – amerykański filmowiec, twórca seriali Mission: Impossible
 Eliezer Geller
 Jefim Geller
 Laura Geller
 Maciej Geller
 Maksim Geller
 Margaret Geller
 Monica Geller-Bing
 Ross Geller
 Uri Geller

Osoby noszące nazwisko Gellér:
 Gábor Gellér
 László Gellér
 Mihály Gellér